Carrascal (Espagne),
Carrascal (Surigao du Sud), aux Philippines.